Флурноа () може да се отнася за:

 Теодор Флурноа (1854-1920), швейцарски психолог
 Анри Флурноа (1886-1955), швейцарски психоаналитик